Genès kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Genova (provins), provins, Ligurien, 
 Genuabukten, Ligurien, 
 Genua, kommun, Ligurien, Provincia di Genova, 

Robotskapade Italienförgreningar